Bénac pode referir-se a:

 Bénac (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Bénac (Ariège)

Desambiguações de topônimos